Catacomben van Rome
 Romeinse Katakomben (Valkenburg), een replica van de catacomben van Rome in het Nederlandse Valkenburg